Miejscowości w USA:
 Maltby – jednostka osadnicza w stanie Waszyngton, w hrabstwie Snohomish
Gminy w USA:
 Maltby (ang. Maltby Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Perkins
W Wielkiej Brytanii:
 Maltby – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)
 Maltby – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Maltby – miasto w hrabstwie South Yorkshire (Anglia)